Der Name Chesalles bezeichnet verschiedene Orte in der Schweiz:
die Gemeinde Chesalles-sur-Moudon im Kanton Waadt, 170 E.
die Gemeinde Chesalles-sur-Oron im Kanton Waadt, 140 E.

Siehe auch: Chésalles, eine Ortschaft und frühere politische Gemeinde im Kanton Freiburg.